Helvetic Airways — швейцарская авиакомпания со штаб-квартирой в коммуне Клотен, работающая в сфере чартерных и бизнес-перевозок в Европе и Северной Америке. Также выполняет регулярные пассажирские перевозки под брендом национальной авиакомпании Swiss International Air Lines на её самолётах Fokker 100.

Портом приписки перевозчика и его главным транзитным узлом (хабом) является аэропорт Цюриха.

История 
Helvetic Airways была образована осенью 2003 года путём ребрендинга и расширения другой авиакомпании Odette Airways, в качестве основных целей перевозчик ставил организацию пассажирских рейсов между Швейцарией и аэропортами юго-восточной части Европы. Авиакомпания стала первым бюджетным перевозчиком страны, начав полёты в ноябре 2003 года на самолётах Fokker 100. В 2004 году воздушный флот Helvetic Airways увеличился до семи самолётов.

В декабре 2006 года авиакомпания сменила стиль раскраски собственных воздушных судов на серебристо-бело-красную гамму со швейцарским национальным знаком в виде креста на килях самолётов.

В октябре 2010 года средства массовой информации Швейцарии сообщили об открытии второго хаба авиакомпании в аэропорт Берна.

18 февраля 2013 года восемь человек в форме сотрудников полиции подъехали на спецтранспорте с сигнальными огнями к самолёту Fokker 100 авиакомпании Helveric Airways, готовившегося к вылету из брюссельского аэропорта в Цюрих. Без единого выстрела в течение пяти минут злоумышленники похитили груз в 120 неогранённых алмазов стоимостью около 50 миллионов долларов США (32 миллиона фунтов стерлингов).

Маршрутная сеть 
В январе 2014 года маршрутная сеть регулярных перевозок авиакомпании Helevtic Airways охватывала следующие пункты назначения. В список не включены аэропорты, рейсы в которые выполняются по длительным контрактам с авиакомпанией Swiss International Air Lines под её же брендом.

 Бордо — аэропорт Бордо
 Кальви — аэропорт Кальви (сезонные)

 Ларнака — международный аэропорт Ларнака (чартерные)

 Фуэртевентура — аэропорт Фуэртевентура (чартерные)
 Гран-Канария — аэропорт Гран-Канария (чартерные)
 Лансароте — аэропорт Лансароте (чартерные)
 Пальма — аэропорт Пальма-де-Мальорка
 Тенерифе — аэропорт Лос-Родеос (чартерные)

 Керкира — международный аэропорт Корфу (чартерные)
 Ираклион — международный аэропорт Ираклион (чартерные)
 Кос — международный аэропорт Кос (чартерные)
 Родос — международный аэропорт Диагорас (чартерные)

 Шаннон — международный аэропорт Шаннон (сезонные)

 Бриндизи — аэропорт Бриндизи
 Катания — аэропорт Катании Фонтанаросса
 Ламеция-Терме — аэропорт Ламеция-Терме
 Ольбия — аэропорт Ольбия

 Скопье — международный аэропорт Скопье
 Охрид — аэропорт Охрид

 Берн — аэропорт Берн (хаб)
 Цюрих — аэропорт Цюрих (хаб)

 Бристоль — аэропорт Бристоль
 Глазго — международный аэропорт Глазго (сезонные)
 Инвернесс — аэропорт Инвернесс
 Манчестер — международный аэропорт Манчестер

Флот 

В декабре 2013 года воздушный флот авиакомпании Helvetic Airways составляли следующие самолёты:

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт авиакомпании Helvetic Airways 
 Официальный сайт авиакомпании Helvetic Airways 

Авиакомпании Швейцарии